Таба́ев — фамилия. Известные носители:

 Табаев, Георгий Андреевич (1920—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Табаев, Даниил Иванович (1937—2019) — председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.
 Табаев, Оразбек (1902—1969) — Герой Социалистического Труда

 Табаева, Анастасия Сергеевна (1989) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе.